Флаг муниципального образования Ки́ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации и служит знаком единства его населения.

Флаг утверждён 26 июня 2006 года и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Флаг является официальным символом муниципального образования и служит знаком единства его населения.

Описание 
«Флаг муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в синем и белом цветах».

Геральдическое описание гласит: «В лазоревом поле серебряный круг, обременённый лазоревым пламенем о двух языках (правый из которых меньше и подобен капле) и сопровождённый по сторонам двумя серебряными направленными от круга носовыми частями древних ладей, а внизу — отвлечённым серебряным волнисто выщербленным поясом».

Обоснование символики 
Флаг муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области составлен на основании герба муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в соответствии с правилами и традициями геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

На синем фоне изображение древних ладей, символизирующих два торговых пути, которые проходили по реке Волхов: из варяг в греки; из варяг в арабы.

Белый круг, в центре которого размещены синие фигуры, символизирующие единство топливно-энергетического комплекса города Кириши, кроме того фигуры внутри круга символизируют пламя сердец комсомольцев-первостроителей и «Киришский факел».

Примечания 

Флаги городов России
Флаги с изображением пламени
Флаги с изображением корабля